Мужской олимпийский футбольный турнир 1996 проходил с 20 июля по 3 августа. В турнире принимали участие 16 команд. Победителем неожиданно стала сборная Нигерии.

Квалификация

Судьи 

Африка
  Люсьен Бушардо
  Джамаль аль-Гандур

Азия
  Омар Аль-Механна
  Пиром Ун-Прасерт

Северная Америка
  Бенито Арчундия
  Эсфандиар Бахармаст

Южная Америка
  Антонио Перейра
  Роберто Рускио

Европа
  Пьерлуиджи Коллина
  Хью Даллас
  Хосе Гарсия Аранда

Океания
  Эдвард Ленни

Составы команд

Турнир

Групповой этап 
 В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы.
 Время указано местное.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Лучшие бомбардиры 
6 голов
  Эрнан Креспо
  Бебето

5 голов
  Роналдо

4 гола
  Марко Бранка

3 гола
  Нванкво Кану
  Флавио Консейсао
  Флориан Морис

Ссылки 
 Мужской турнир на сайте ФИФА 
 Архив RSSSF

 
1996 год в футболе